La stagione 2015 del Campionato del mondo rallycross è la seconda edizione del campionato gestito dalla FIA. È iniziata il 25 aprile a Montalegre, in Portogallo, ed è terminata il 29 novembre a Córdoba, in Argentina. Viene trasmesso in chiaro sul canale Sportitalia.

Piloti e scuderie

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 2015